Elasa steht für:

 Elasa (Insel), unbewohnte Insel in der Ägäis
 Elasa (Judäa), antiker Ort in Judäa, Ort der Schlacht bei Elasa